Tageblatt steht für

 Tageblatt, zweitgrößte luxemburgische Tageszeitung

Tageblatt ist Namensbestandteil diverser Zeitungen

 Ahlener Tageblatt, siehe Die Glocke (Tageszeitung)
 Argentinisches Tageblatt
 Berliner Tageblatt
 Bielefelder Tageblatt, siehe Neue Westfälische
 Braunschweiger Tageblatt
 Bünder Tageblatt, siehe Neue Westfälische
 Coburger Tageblatt
 Fehmarnsches Tageblatt
 Flensburger Tageblatt
 Gelnhäuser Tageblatt
 Göttinger Tageblatt
 Heidelberger Tageblatt
 Meininger Tageblatt
 Mindener Tageblatt
 Offenburger Tageblatt
 Pfälzer Tageblatt, siehe Die Rheinpfalz
 Solinger Tageblatt
 Stader Tageblatt
 Süderländer Tageblatt
 Viernheimer Tageblatt
 Tageblatt für den Kreis Steinfurt
 Tageblatt für Enger und Spenge, siehe Neue Westfälische

Siehe auch:

 Tagblatt